

História 
 Pedro I de Portugal
 Pedro II de Portugal
 Pedro III de Portugal
 Pedro V de Portugal
 Pedro I do Brasil — que também é Pedro IV de Portugal
 Pedro II do Brasil

Geografia 
 Dom Pedro (Maranhão)
 Vila Dom Pedro I
 Dom Pedro (Manaus)
 Rodovia Dom Pedro I
 Pedra Dom Pedro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos